ALICE - Web foi o sítio oficial de estatísticas de comércio exterior do governo brasileiro. A sigla é derivada da expressão Análise das Informações de Comércio Exterior.

A página da internet é desenvolvida e administrada pela SECEX (Secretaria de Comércio Exterior), uma das secretarias do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior).

Implementado em 2001, proporciona aos usuários realizar consultas por produtos exportados/importados, países de destino e origem, estado do produtor e importador e porto de entrada e saída das mercadorias, em períodos a partir de 1989.

O site saiu do ar em julho de 2018.

Ligações externas
ALICE - Web

Governo do Brasil
Sites